Robert Campbell (futbolista) (1922-2009)
 Robert Campbell (explorador) (1808-1894)